La Sinfonietta nº 2 de Lokchine, est une petite symphonie avec soprano et orchestre de chambre en un seul mouvement, composée en 1985, par Alexandre Lokchine sur des poèmes russes de Fiodor Sologoub. Elle est créée à Moscou en 1988, par la soprano Raisa Levina et l'orchestre du théâtre expérimental de Moscou, sous la direction d'Eduard Gulbis.

Histoire 

Lokchine choisit pour son second Sinfonietta, des poèmes du poète russe Fiodor Sologoub (1863–1927), considéré comme un décadent, qu'il avait déjà mis en musique deux ans plus tôt dans Trois poèmes d'après Fiodor Sologoub pour un effectif comparable avec soprano. Le second Sinfonietta est la toute dernière œuvre achevée du compositeur, deux ans avant sa mort.

Mouvement 

Le Sinfonietta est constitué d'un seul mouvement.  = 60

Durée : 16 minutes

Textes

Instrumentation

Édition 
La partition est publiée par Le Chant du monde.

Discographie 
 Sinfonietta  - recreation – Großes Orchester Graz, dir. Michel Swierczewski (, BIS CD-1556)

Bibliographie

Notices discographiques

Notes et références

Liens externes 
 

Œuvre d'Alexandre Lokchine

Musique symphonique avec chant